Richard von Foregger ist der Name von
* Richard von Foregger (Politiker) (1842–1916), österreichischer Rechtsanwalt und Abgeordneter
 Richard von Foregger (Chemiker) (1872–1960), österreichisch-US-amerikanischer Chemiker, Industrieller und olympischer Schwimmer